Niemcy:
 Schorfheide – puszcza
 Schorfheide – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Schorfheide-Chorin – rezerwat biosfery